Con aeropuerto de Madrid se puede hacer referencia a:
 el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, anteriormente Aeropuerto de Madrid-Barajas, principal aeropuerto español por número de pasajeros;
 el Aeropuerto de Madrid-Torrejón, situado junto a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid;
 el Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, también situado en la Comunidad de Madrid.